SDSS ist eine Abkürzung und steht für:
 Sloan Digital Sky Survey, eine Himmelsdurchmusterung
 Samostalna demokratska srpska stranka, eine Partei in Kroatien
 Spatial Decision Support System, siehe Entscheidungsunterstützungssystem

Abkürzung